Голямата съветска енциклопедия () е най-известната и най-подробната универсална съветска енциклопедия.

След Великата октомврийска социалистическа революция и настъпилата обществено-политическа, икономическа и културна промяна в бившето руско общество, транспонирано и трансформирано в съветско, настъпва необходимост за управляващите и от преоформяне на предходното знание в такова от нов съветски тип, особено в областта на хуманитарните и социалните науки. Излизането на Голямата съветска енциклопедия идва в отговор именно на тази потребност на новите управляващи на бившата Руска империя – болшевиките.

Издания 
Голямата съветска енциклопедия замества остарелия енциклопедичен речник на Брокхауз и Ефрон, излизайки в три издания:

 Първо издание (1926 – 1947) в 65 тома и един допълнителен на СССР без номер;
 Второ издание (1950 – 1958) в 49 тома, и един допълнителен 50-и – СССР, като след тях има два допълнителни 51 и 52 том индекси (1960);
 Трето издание (1969 – 1978) в 30 тома (том 24 излиза в две книги, като втората допълнителна книга е СССР) и един допълнителен том озаглавен Азбучен именен указател, без номер (1981).

След края на Съветския съюз и възстановяване независимостта на Русия, от 2004 г. започва издаването на заместилата тази универсална енциклопедия, Голяма руска енциклопедия. Тя е своеобразен продължител на предходните енциклопедични традиции от времето преди революцията, понеже енциклопедичните статии в Голямата съветска енциклопедия от областите на хуманитарните и социалните науки са идеологически обременени от господствалата по съветско време марксистко-ленинската идеология и съответно са необективни.

Съдържание на първото издание

Други съветски енциклопедии 
Знанието според новата идеология е разпространено и на езиците на народите в съветските републики.

Източници 
 Голяма съветска енциклопедия

Енциклопедии на руски език
Наука в СССР
Съветска литература